Sfax peut faire référence à :
 Sfax, la deuxième ville de Tunisie ;
 délégation de Sfax Ville
 délégation de Sfax Sud
 délégation de Sfax Ouest
 Sfax, croiseur français ;
 Sfax, sous-marin français.